Чемпионат Узбекистана по футболу 2005 — 14-й чемпионат Узбекистана среди профессиональных клубов высшей лиги. Проводился с 19 марта по 5 ноября 2005 года.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Переходный турнир

Бомбардиры

См.также 
 Кубок Узбекистана по футболу 2005
 Первая лига Узбекистана по футболу 2005
 Вторая лига Узбекистана по футболу 2005

Ссылки 
 

2005
Спорт в Узбекистане в 2005 году